Змагання зі сноубордингу в дисципліні хафпайп серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2022 відбудуться 9 лютого (кваліфікація) і 11 лютого (фінал) 2022 року в Сніговому парку Геньтін у Чжанцзякоу.

Чинний олімпійський чемпіон - Шон Вайт (виграв Олімпійські ігри 2006, 2010 і 2018). Також кваліфікувалися володар срібної медалі Ігор-2018 Аюму Хірано і бронзовий призер Скотт Джеймс. Хірано очолював залік Кубка світу 2021–2022 після трьох змагань з хафпайпу, що відбулися перед Олімпійськими іграми. За ним розмістилися Рука Хірано і Ян Шеррер. Юто Тоцука виграв Чемпіонат світу 2021 року, а Джеймс і Шеррер здобули, відповідно, срібну та бронзову нагороди. А ще Тоцука переміг на зимових Всесвітніх екстремальних іграх 2019 у суперпайпі, випередивши Джеймса і Руку Хірано.

Кваліфікація

Результати

Кваліфікація

Фінал

Примітки